Салтыковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Салтыковское сельское поселение — входит в Земетчинский район Пензенской области 
 Салтыковское сельское поселение — входило в Ряжский район Рязанской области
 Салтыковское сельское поселение — входит в Ртищевский район Саратовской области